Bintang Hu (Lhoksukon), een plaats in Indonesië
Bintang Hu (Batee), een plaats in Indonesië